Cioran este un nume de familie care poate să se refere la:
 Emil Cioran, filozof francez de origine românească 
 Emilian Cioran, deputat în Marea Adunare Națională de la Alba Iulia